Хлоя () — бельгийская драма 1996 года, режиссёр Дэннис Берри.
 Хлоя (Kuroe) — японская драма 2001 года, режиссёр Го Ридзю.
 Хлоя () — психологическая драма 2009 года, режиссёр Атом Эгоян.